Västra Stentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Stentjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Västra Stentjärnet, sjö i Arvika kommun,  (4,99 ha)
Västra Stentjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (9,73 ha)
Västra Stentjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (10,1 ha)

Se även
Stentjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn